«Река» () — американский драматический фильм 1984 года, режиссёра Марка Райделла, с Мелом Гибсоном и Сисси Спейсек в главных ролях. Фильм получил специальную награду премии «Оскар» (за монтаж звуковых эффектов), а также был номинирован на эту премию ещё в четырёх категориях.

Краткое описание 
Том Гарви (Мел Гибсон) со своей семьёй — женой Мэй (Сисси Спейсек) и двумя детьми, владеющие небольшой фермой в штате Теннесси, пытаются противостоять местному магнату Джо Уэйду (Скотт Гленн), который намеревается скупить все здешние земли в долине, чтобы затопить их и создать на их месте водохранилище для плотины будущей гидроэлектростанции.

В ролях 
 Мел Гибсон — Том Гарви
 Сисси Спейсек — Мэй Гарви
 Шэйн Бэйли — Льюис Гарви
 Бекки Джо Линч — Бет Гарви
 Скотт Гленн — Джо Уэйд
 Дон Худ — сенатор Neiswinder
 Билли Грин Буш — Харв Стэнли
 Джеймс Толкан — Ховард Симпсон
 Барри Праймус — ''Рой

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Обзор фильма на сайте Variety

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1984 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы с музыкой Джона Уильямса